Дом отдыха «Ленстроитель» — посёлок в Рощинском городском поселении Выборгского района Ленинградской области.

История 
Административными данными за 1966 год посёлок Дом отдыха «Ленстроитель» в составе Выборгского района не учитывался.

Согласно административным данным 1973 и 1990 годов посёлок Дом отдыха «Ленстроитель» находился в составе Цвелодубовского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Дом отдыха «Ленстроитель» Цвелодубовской волости проживал 201 человек, в 2002 году — 49 человек (русские — 84 %).

В 2007 году в посёлке Дом отдыха «Ленстроитель» Рощинского ГП проживали 14 человек, в 2010 году — 6 человек.

География 
Посёлок расположен в юго-восточной части района к северу от автодороги  (Голубые Озёра — Поляны).

Расстояние до административного центра поселения — 14 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Каннельярви — 6 км. 

Посёлок находится на западном берегу озера Победное.

Демография

Улицы 
Зелёный Город.

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)